Россоши — название населённых пунктов:

Россия 
 Россоши — село в Алтайском районе Алтайского края.

Украина 
 Россоши — село в Великописаревском районе Сумской области.

См. также